Collegium Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (budynek)
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, znane dawniej jako Kolegium Nowodworskie